, littéralement Grande allée, peut se référer à :

Patronyme 
Hirokōji est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1972-), romancier japonais.

Toponymie 
 , quartier de Kariya ;
 , gratte-ciel à Nagoya ;
  (広小路西通), quartier de Nagoya ;
 Plusieurs gares ferroviaires au Japon :
  (広小路駅), dans la préfecture de Mie ;
  (広小路停留場), sur la  à Takaoka, dans la préfecture de Toyama.
 Plusieurs rues au Japon :
 , à Akita ;
 Hirokōji-dōri (広小路通り), à Hamamatsu ;
 Hirokōji-dōri (広小路通り), à Itoigawa ;
 Hirokōji-dōri (広小路通), à Kyoto ;
  (広小路通), à Nagoya ;
 Hirokōji-dōri (広小路通り), à Toyohashi.